

Лучинське — присілок, Подольський міський округ, Московська область

Лучинське — село, Роздільнянський район, Одеська область